Juan Gómez ou Juan Gomez peut désigner :
 Juan Gómez de Lesca (1867-1896), matador espagnol ;
 Juan Vicente Gómez (1857-1935), homme politique vénézuélien ;
 Juan Gómez (1924-2009), footballeur mexicain ;
 Juan Gómez González (1954-1992), dit Juanito, footballeur espagnol ;
 Juan Gómez (?-1597), peintre espagnol de la Renaissance ;
 Juan Gomez (1970-), animateur et producteur de radio français.